Bobrov-divisionen (russisk: Дивизион Боброва, tr. Divizion Bobrova) er en af den Kontinentale Hockey-Ligas fire divisioner. Divisionen tilhører ligaens Vest-konference og består af seks af de vestligste hold i KHL. Divisionen blev dannet i 2008 samtidig med oprettelsen af KHL og har siden 2009 været en del af Vest-konferencen.

Bobrov-divisionen består i sæsonen 2019-20 af følgende hold.

Divisionen er opkaldt efter den tidligere sovjetiske stjernespiller Vsevolod Bobrov, som bl.a. spillede for CSKA Moskva og VVS MVO Moskva i 1940'erne og 1950'erne.

Hold 

Sammensætningen af holdene i Bobrov-divisionen har gennem historien ændret sig flere gange. I nedenstående tabel er de sæsoner, hvor de enkelte hold har været en del af Bobrov-divisionen, markeret med rødt.

I den første KHL-sæson var holdene inddelt i divisioner i henhold til deres styrke, og Bobrov-divisionen bestod af
 Salavat Julajev Ufa
 Atlant Moskovskaja Oblast
 HK Dinamo Minsk
 Metallurg Novokuznetsk
 Severstal Tjerepovets
 HK Spartak Moskva

Inden sæsonen 2009-10 blev ligaens hold i stedet fordelt i de fire divisioner efter geografiske kriterier. Det betød, at sammensætningen af Bobrov-divisionen ændrede sig radikalt. Kun Spartak Moskva og Dinamo Minsk forblev i divisionen, og de to hold blev suppleret af yderligere to Moskva-hold, CSKA Moskva og Dynamo Moskva, samt SKA Sankt Petersborg og Dinamo Riga. Således kom divisionen til at bestå af de vestligst beliggende hold i KHL.

I 2010 fusionerede Dynamo Moskva med HK MVD fra Tarasov-divisionen under navnet OHK Dynamo, og det nye hold overtog Dynamo Moskvas plads i Bobrov-divisionen. Samtidig blev Dinamo Minsk flyttet til Tarasov-divisionen, og dermed blev Bobrov-divisionen den første division i KHL med kun 5 hold.

I 2011 blev KHL for første gang udvidet med hold, der ikke kom fra det tidligere Sovjetunionen. HC Lev Poprad, et nydannet hold med hjemmebane i Poprad i Slovakiet, blev optaget i Bobrov-divisionen, men holdet lukkede igen efter kun én sæson.

Udvidelsen af ligaen til 26 hold inden sæsonen 2012-13 forårsagede lidt intern flyttten rundt mellem divisionerne for holdene i Vest-konferencen. De tre nye hold, HC Slovan Bratislava fra Slovakiet, HC Lev Praha fra Tjekkiet og HC Donbass fra Ukraine, blev optaget i Bobrov-divisionen. Samtidig blev de to Moskva-hold, Spartak og CSKA, flyttet til Tarasov-divisionen, mens HK Vitjaz fra Tjekhov blev sendt den anden vej, dvs. fra Tarasov- til Bobrov-divisionen. Det bragte antallet af hold i divisionen op på syv, og holdene repræsenterede fem forskellige lande.

Udvidelsen til fra 26 til 28 hold inden sæsonen 2013-14 gav igen anledning til, at nogle hold skiftede division. Det nye kroatiske hold, KHL Medveščak Zagreb, blev placeret i Bobrov-divisionen, mens HK Vitjaz, HC Donbass og Dynamo Moskva blev flyttet til Tarasov-divisionen. Disse hold blev erstattet af Dinamo Minsk og CSKA Moskva, som dermed vendte tilbage fra Tarasov-divisionen.

Lev Praha blev inden sæsonen 2014-15 af finansielle årsager tvunget til at trække sit hold. Det blev erstattet af Jokerit fra Helsinki, som blev KHL's første hold i Finland. Derudover byttede CSKA Moskva og Atlant Moskovskaja Oblast divisioner.

Inden den følgende sæson forlod Atlant Moskovskaja Oblast ligaen men blev erstattet af Spartak Moskva, der vendte tilbage til KHL efter en sæson uden for ligaen. I 2017 forlod KHL Medveščak Zagreb ligaen til fordel for den Østrigsbaserede EBEL.

I 2018 blev HK Dinamo Minsk og HC Slovan Bratislava divisionen flyttet over i Tarasov-divisionen, mens HK Dynamo Moskva og Severstal Tjerepovets røg den anden vej.

Divisionsvindere

Vindere af Gagarin-pokalen 

Tre gange er det lykkedes for et hold fra Bobrov-divisionen at vinde Gagarin-pokalen.

Kilder 
 KHL

Noter 

KHL
Etableret i 2008